Manakara steht für:

 Manakara (Stadt), Stadt in Madagaskar
 Manakara (Distrikt), Distrikt in Madagaskar